Jakub Kubeš (* 19. října 1996, Brno) je český hokejový obránce hrající za tým HC Kometa Brno v Tipsport extralize a LHK Jestřábi Prostějov v Chance lize, kde je z Brna na střídavé starty.

Statistiky

Klubové statistiky 

| 2016/17
| JKH GKS Jastrzębie
| PHL
| 37 || 4 || 5 || 9 || 14
| 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2017/18
| JKH GKS Jastrzębie
| PHL
| 38 || 4 || 13 || 17 || 8
| 7 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2018/19
| JKH GKS Jastrzębie
| PHL
| 37 || 6 || 10 || 16 || 6
| 4 || 1 || 0 || 1 || 2
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2019/20
| HC Zubr Přerov
| 1. ČHL
| 52 || 9 || 18 || 27 || 12
| — || — || — || — || —
|-
| 2020/21
| HC Vítkovice Ridera
| ČHL
| 5 || 0 || 1 || 1 || 0
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2020/21
| HC Zubr Přerov
| 1. ČHL
| 20 || 2 || 5 || 7 || 0
| 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021/22
| HC Zubr Přerov
| 1. ČHL
| 38 || 4 || 15 || 19 || 12
| 5 || 1 || 1 || 2 || 0
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2022/23
| Black Wings Linz
| ICEHL
| 4 || 0 || 0 || 0 || 0
| — || — || — || — || —
|-
| 2022/23
| HC Kometa Brno
| ČHL
| || || || ||
| || || || ||
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2022/23
| HC Zubr Přerov
| 1. ČHL
| 8 || 3 || 3 || 6 || 4
| — || — || — || — || —
|-
| 2022/23
| LHK Jestřábi Prostějov
| 1. ČHL
| || || || ||
| || || || ||
|-
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | 1. ČHL celkově
! 118
! 18
! 41
! 59
! 28
! 9
! 1
! 1
! 2
! 0
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | PHL celkově
! 112
! 14
! 28
! 42
! 28
! 16
! 1
! 2
! 3
! 4
|}

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Čeští hokejoví obránci
Hráči HC Kometa Brno
Hráči HC Vítkovice
Hráči HC Přerov
Hokejisté Rakouské hokejové ligy
Narození v roce 1996
Narození 19. října
Narození v Brně
Žijící lidé
Muži